Engelhard steht für:
 Engelhard (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Engelhard (Roman) von Konrad von Würzburg (um 1273)
 Engelhard (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Engelhard Corporation, amerikanischer Katalysatorhersteller
 Engelhard Arzneimittel, deutsches Pharmaunternehmen
 C. V. Engelhard, deutscher Formularverlag und Druckerei 

Siehe auch:
 Engelhardt
 Engelhart